



Річки 
 Комишуваха — річка в Україні, права притока Лугані
 Комишуваха — річка в Україні, ліва притока Лугані
 Комишуваха — річка в Україні, права притока Мокрої Волновахи
 Комишуваха — річка в Україні, ліва притока Орчика
 Комишуваха — річка в Україні, права притока Кальміусу
 Комишуваха — балка в Україні, ліва притока Великої Комишувахи

Селища міського типу 
 Комишуваха — Донецька область, Краматорський район, Краматорська міська рада
 Комишуваха — Запорізька область, Запорізький район
 Комишуваха — Луганська область, Сєвєродонецький район

Село 
 Комишуваха — Донецька область, Донецький район

Селища 
 Комишуваха — Донецька область, Волноваський район
 Комишуваха — Луганська область, Луганський район

Залізниця 
 Комишуваха — залізнична станція Донецької залізниці